

Persone 
 Pierre Chaux (1755-1817) – politico francese

Geografia

Francia 
 Chaux – comune nel dipartimento della Côte-d'Or (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-Champagny – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-des-Crotenay – comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-des-Prés – ex comune ora frazione di Nanchez, comune nel dipartimento del Giura (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-la-Lotière – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-lès-Clerval – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-lès-Passavant – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-lès-Port – comune nel dipartimento dell'Alta Saona (Borgogna-Franca Contea)
 Chaux-Neuve – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)
 Petite-Chaux – comune nel dipartimento del Doubs (Borgogna-Franca Contea)

Pagine correlate 
 La Chaux – pagina di disambiguazione